Noël Madier de Montjau
 Raoul Madier de Montjau